EVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sveg (Svezia)